

Personalità (Nome)
Galindo I di Aragona (? – 844), conte d'Aragona.
Galindo II di Aragona (? – 867), conte d'Aragona, di Pallars, Ripacorsa, Urgell e Cerdagna.
Galindo III di Aragona (? – 922), conte d'Aragona.

Persone
 Aarón Galindo – calciatore messicano.
 Alejandro Miguel Galindo – calciatore guatemalteco.
 Álex Galindo – cestista portoricano.
 Anisleidy Galindo – cestista cubana.
 Beatriz Galindo detta la Latina, (1465-1534) – scrittrice e umanista spagnola
 Benjamín Galindo – allenatore di calcio messicano.
 Diego Martín Galindo – cantante spagnolo. 
 Francisco Galindo – cestista messicano. 
 Gerardo Galindo – calciatore messicano.
 Gonzalo Germán Galindo – calciatore boliviano.
 Hermila Galindo (1954) – attivista, scrittrice e femminista messicana.
 Juan Galindo – esploratore e archeologo costaricano.
 Maria Galindo – attivista e conduttrice radiofonica boliviana. 
 Mario Galindo – calciatore cileno.
 Maykel Galindo – calciatore cubano.
 Plácido Galindo – calciatore peruviano. 
 Rudy Galindo – pattinatore statunitense.
 Samuel Galindo – calciatore boliviano.
 Victoria Galindo – giocatrice di softball statunitense.

Località
Galindo y Perahuy è un comune spagnolo.

Astronomia
21448 Galindo è un asteroide della fascia principale.